Candidíase oral
Estomatomicose
Ou ainda:
Joaquim Sapinho

Animais
Sapo
Sapinho-de-verrugas-verdes
Sapinho-de-verrugas-verdes-ibérico